N-Serie steht für:
 N-Serie (Rakete), japanische Serie von Trägerraketen
 Isuzu N-Serie, Lkw-Modell von Isuzu

Siehe auch:
 Ford N-Serie
 Nokia Nseries, Mobiltelefone von Nokia